Buzz Bin — категория музыкальных клипов начинающих артистов и групп, которых музыкальный телеканал MTV посчитал достойными внимания, «ультрасовременными» или «завтрашними большими звёздами». Выбранные видео получали широкую ротацию на канале, а также показывались в специальных рекламных роликах, освещающих последние подборки Buzz Bin и получивших название Buzz Clips.

Категория Buzz Bin появилась в 1987 году и выделяла артистов и группы различных музыкальных жанров, большинство из которых относилось к альтернативном року. Многие торговые издания музыкальной индустрии отмечали прямое влияние Buzz Bin на продажи альбомов. Некоторые источники утверждали, что более 75 % отобранных исполнителей впоследствии получили «золотые» (или более престижные) награды RIAA. В 1992 году The New York Times отметила позитивный эффект от «ярлыка» Buzz Bin, выраженный в увеличении продаж и создании хитовых песен, а в Entertainment Weekly его назвали «лучшим другом альтернативного рока».

Категория Buzz Bin прекратила существование в 2004 году. Её «преемниками» стали проекты «Discover and Download» на MTV и «You Oughta Know» на VH1.

MTV выпустили два компакт-диска с песнями Buzz Bin на Mammoth Records.

Музыканты, представленные в Buzz Bin

# 

 10,000 Maniacs
 311 (группа) 
 3rd Bass 
 50 Cent

A 

 AFI 
 Агилера, Кристина 
 Эйкон 
 The Alarm 
 Alice in Chains 
 Alien Ant Farm 
 The All-American Rejects 
 Amerie 
 Эймос, Тори 
 Саншайн Андерсон 
 Aнди Прибой 
 Эппл, Фиона 
 Арчер, Тэсмин 
 Arrested Development (группа) 
 At the Drive-In 
 The Ataris 
 Audioslave 
 Aztec Camera

В 

 The B-52s
 Баду, Эрика 
 BBMak 
 Beastie Boys 
 Бек (музыкант) 
 Белью, Эдриан 
 Belly 
 Беннетт, Тони 
 Better Than Ezra 
 Big Audio Dynamite 
 Bingoboys 
 Бьорк 
 The Black Eyed Peas 
 Blind Melon 
 The Blue Nile 
 Blur 
 Трейси Бонэм 
 Brand New 
 The Brand New Heavies 
 The Brandos 
 The Breeders 
 Eddie Brickell & New Bohemians 
 Buckcherry 
 Бакли, Джефф 
 Джо Бадден 
 Bush 
 Буш, Кейт

С 

 Cake (группа)
 The Call
 Camouflage
 Camper Van Beethoven
 Cam'ron
 The Cardigans
 Карлтон, Ванесса
 The Charlatans
 The Chemical Brothers
 Черри, Нене
 Toni Childs
 Chingy
 The Church
 CIV
 Coheed and Cambria
 Cold (группа)
 Coldplay
 Коллинз, Эдвин
 Common
 Concrete Blonde
 Коуп, Джулиан
 Cornershop
 Коста, Никка
 Элвис Костелло
 Counting Crows
 Cowboy Junkies
 Cracker
 The Cranberries
 Crash Test Dummies
 The Cure
 Mark Curry
 Cypress Hill

D 

 Ди Энджело 
 Д’Арби, Теренс Трент 
 Daddy Freddy 
 Daft Punk 
 The Dandy Warhols 
 Danzig 
 The Darkness 
 Dashboard Confessional 
 Dave Matthews Band 
 Дэвид, Крейг 
 Хоуи Дэй 
 De La Soul 
 Deep Forest 
 Definition of Sound 
 Deftones 
 Depeche Mode 
 Deus (группа) 
 Дайдо 
 Dig 
 Digable Planets 
 Dinosaur Jr. 
 Disturbed 
 Divinyls 
 DNA 
 Фефе Добсон 
 Dog's Eye View 
 Томас Долби 
 The Donnas 
 Drivin N Cryin 
 Drowning Pool 
 Дилан, Боб 
 Ms. Dynamite

Е 

 Eels 
 Elastica 
 Elephant Man 
 Эллиотт, Мисси 
 EMF (группа) 
 Эминем 
 Enigma (музыкальный проект) 
 Erasure 
 Evanescence 
 Эванс, Фейт 
 Ив (певица) 
 Eve 6 
 Everclear

F 

 Fabolous 
 Faith No More 
 The Farm 
 Фэррис, Дионн 
 Fastball 
 Fatboy Slim 
 Ферри, Брайан 
 Filter 
 The Flaming Lips 
 Flesh For Lulu 
 Folk Implosion 
 Foo Fighters 
 Forest for the Trees 
 Fountains of Wayne 
 Franz Ferdinand 
 Freestylers 
 Frente 
 Fuel

G 

 Garbage 
 Gene Loves Jezebel 
 Gin Blossoms 
 Гинзберг, Аллен 
 Крестные отцы 
 Godsmack 
 Goo Goo Dolls 
 Gorillaz 
 Грэй, Дэвид (музыкант) 
 Мэйси Грэй 
 Green Day 
 Guadalcanal Diary

H 

 Hanson 
 Happy Mondays 
 Helmet 
 Robyn Hitchkock and the Egyptians 
 The Hives 
 Hole 
 Hoodoo Gurus 
 Hot Boys 
 The House of Love 
 Hunters & Collectors

I 

 Иглесиас, Энрике 
 Имбрулья, Натали 
 Incubus 
 Индиа Ари 
 Indigo Girls

J 

 James 
 Jane’s Addiction 
 Jellyfish 
 The Jesus and Mary Chain 
 Jesus Jones 
 Jimmie's Chicken Shack 
 Jimmy Eat World 
 Джонс, Нора 
 Junior Senior 
 Jurassic 5 
 Junkie XL

К 

 Келис 
 Киз, Алиша 
 Кид Рок 
 Kina 
 King's X 
 Kittie 
 The KLF 
 Кравиц, Ленни

L 

 The La’s 
 LaTour 
 Лавин, Аврил 
 Lemonheads 
 Len (группа) 
 Леннон, Джулиан 
 Letters To Cleo 
 Гленн Льюис 
 Lightning Seeds 
 Лил Джон 
 Lil Scrappy 
 Limp Bizkit 
 Linkin Park 
 Live (группа) 
 Living Colour 
 The Lo Fidelity Allstars 
 Лоб, Лиза 
 Лопес, Дженнифер 
 Monie Love 
 Love and Rockets 
 Lusy Pearl 
 Лурман, Баз 
 Кевин Литтл

M 

 Мэрилин Мэнсон 
 Ziggy Marley and the Melody Makers 
 Maroon 5 
 Мартин, Рики 
 Мейер, Джон 
 Mazzy Star 
 Маклахлан, Сара 
 Men Without Hats 
 M.I.A. 
 Midnight Oil 
 The Mighty Lemon Drops 
 The Mighty Mighty Bosstones 
 The Mission 
 Моби 
 Мориссетт, Аланис 
 Моррисси 
 Моулд, Боб 
 Mudvayne 
 Мерфи, Питер 
 Musiq

N 

 Nada Surf 
 Bif Naked 
 Ned’s Atomic Dustbin 
 New Found Glory 
 New Order 
 New Radicals 
 Nine Inch Nails 
 Nirvana 
 No Doubt

О 

 Oasis 
 О’Коннор, Шинейд 
 The Offspring 
 Orgy 
 Осборн, Джоан 
 Outkast

P 

 P.O.D. 
 Papa Roach 
 Pearl Jam 
 Фэр, Лиз 
 Уильямс, Фаррелл 
 Пинк (певица) 
 Pixies 
 P.M. Dawn 
 Игги Поп 
 Porno for Pyros 
 Portishead 
 Powerman 5000 
 The Presidents of the United States of America 
 Primal Scream 
 Primitive Radio Gods 
 The Primitives 
 The Prodigy 
 The Psychedelic Furs 
 Public Image Ltd

Q 

 Финли Куэй

R 

 R.E.M. 
 Radiohead 
 Rage Against the Machine 
 Rammstein 
 Rancid 
 Ranking Roger 
 Red Hot Chili Peppers 
 Рид, Лу 
 Reef 
 The Refreshments 
 The Rembrandts 
 The Rentals 
 The Replacements 
 Res 
 Баста Раймс 
 The Robert Rawson Duet 
 Rocket From the Crypt 
 The Roots (группа)

S 

 Scarface 
 Скотт, Джилл 
 The Screaming Blue Messiahs 
 Screaming Trees 
 Seal 
 Сермон, Эрик, Redman и Кит Мюррей 
 Semisonic 
 Shakespears Sister 
 Шакира 
 Shudder to Think 
 Silverchair 
 Simple Minds 
 Siouxsie and the Banshees 
 The Smashing Pumpkins 
 Смит, Патти 
 The Smithereens 
 The Smiths 
 Jill Sobule 
 Social Distortion 
 Sonic Youth 
 Soul Asylum 
 Soundgarden 
 The Soup Dragons 
 Space Monkeys 
 Spacehog 
 Spearhead 
 Sponge 
 Squirrel Nut Zippers 
 Stabbing Westward 
 Stardust 
 Static-X 
 Staind 
 Stereo MC’s 
 Stone Temple Pilots 
 Story of the Year 
 Stroke 9 
 The Strokes 
 Sublime 
 Sugar Ray 
 The Sugarcubes 
 The Sundays 
 Superdrag 
 Matthew Sweet 
 System of a Down

T 

 Taproot 
 Teenage Fanclub 
 Temple of the Dog 
 Terror Squad (группа) 
 They Might Be Giants 
 Карл Томас 
 Thunder 
 Thursday 
 Toad the Wet Sprocket 
 The Toadies 
 The Tomato Can Experience 
 Tool 
 Travis 
 Trik Turner 
 Tripping Daisy 
 Triumph the Insult Comic Dog 
 Trust Company 
 Tweet 
 Twiztid

U 

 U2 
 Urban Dance Squad 
 Urge Overkill 
 Us3 
 Utah Saints

V 

 Veruca Salt 
 The Verve 
 The Verve Pipe 
 The Vines

W 

 The Wallflowers 
 Уотерс, Кристал 
 Wax 
 Weezer 
 Уэст, Канье 
 The White Stripes 
 White Trash 
 White Zombie 
 Уильямс, Робби 
 Wire 
 Andrew W.K. 
 World Party

X 

 XTC (группа)

Y 

 Yeah Yeah Yeahs 
 Йорн, Пит

Примечания

Внешние ссылки 

 EW Review 'MTV's Best of the Buzz Bin' 

Музыкальные видео
MTV